

Carriera

Giocatore
Andersson ha iniziato a giocare a calcio nel Rö IK. Nel 1988 ha giocato in quarta serie con il BK Vargarna, squadra che l'anno successivo avrebbe cambiato il proprio nome in BKV Norrtälje. Nel 1989 ha disputato il campionato di seconda serie nazionale, che all'epoca era denominato Division 1.

Prima dell'inizio della stagione 1990 è stato convinto da Sanny Åslund, allenatore dell'AIK, ad accettare l'offerta del club. Nelle prime partite stagionali è sempre partito dalla panchina, fino al 13 maggio 1990 quando è partito titolare contro il Malmö FF contribuendo con un gol al 3-2 finale. Nel resto della stagione ha continuato ad alternare presenze dal primo minuto a panchine, ma con 5 gol all'attivo è riuscito comunque a imporsi come miglior marcatore stagionale del club alla pari di Niclas Kindvall. Anche nell'anno seguente, sotto la guida tecnica di Tommy Söderberg, ha continuato a faticare nel trovare uno spazio fisso.

Vista la mancanza di minutaggio, Andersson è sceso di categoria per giocare nel Vasalund, altro club di Solna, comune della periferia di Stoccolma. Qui ha giocato i campionati di seconda serie 1992 e 1993.

Nel 1994 è passato al Djurgården, squadra retrocessa in seconda serie due anni prima.
Sotto la guida dell'allenatore Anders Grönhagen fu capocannoniere del campionato cadetto con 24 reti ed insieme a Nebojša Novaković, autore di 19 reti, ha riportato la squadra in Allsvenskan. Si è imposto come miglior marcatore stagionale del Djurgården anche l'anno successivo, con 11 gol segnati.

Andersson nel frattempo aveva attirato l'attenzione anche fuori dalla Svezia. Dopo aver terminato l'Allsvenskan 1995 alla fine di ottobre, si è trasferito in Portogallo allo Sporting Braga. Non è però riuscito a imporsi stabilmente al fianco di José Barroso, del croato Mladen Karoglan e del connazionale Jonny Rödlund.

Dopo la parentesi al Braga ha fatto ritorno al Djurgården, ma un infortunio al ginocchio lo ha indotto al ritiro dall'attività agonistica prima del compimento dei 30 anni.

Dirigente sportivo
Abbandonata prematuramente la carriera da giocatore, nel febbraio del 1998 Andersson è entrato nel consiglio di amministrazione della sezione calcistica del Djurgården, mentre l'anno successivo ha assunto la carica di direttore generale del club. Ha mantenuto questo incarico per dieci stagioni fino al novembre 2008, quando si è dimesso per via di alcune aspre divergenze tra i membri del consiglio di amministrazione.

Andersson è rientrato a far parte della dirigenza del Djurgården nel novembre 2013, questa volta nel ruolo di direttore sportivo.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni